manus – łacińska nazwa ręki
 manus – władza męża nad żoną w starożytnym Rzymie
 Fundacja MANUS – fundacja na rzecz Samorząd Studencki Politechniki Wrocławskiej
 Manus – główna wyspa w archipelagu Wysp Admiralicji
 Manus – prowincja Papui-Nowej Gwinei
 Manusowie – grupa etniczna w Papui-Nowej Gwinei
 języki manus – grupa języków austronezyjskich